Клёны — посёлок городского типа (рабочий посёлок) в Вольском районе Саратовской области России. 

Входит в муниципальное образование город Вольск.

География 
Расположен в 10 км к востоку от центра города Вольска. 

Севернее к пгт примыкает железнодорожная станция Клёны.

История 
Основание посёлка относится к 1978 году. Первый раз статус пгт Клёны получили в 1990 году. В 1996 году пгт был упразднён и включён в состав города Вольска.

К 2004 году восстановлен как отдельный посёлок. Повторное изменение категории с посёлка на рабочий посёлок было зафиксировано законом от 26 декабря 2008 года. Росстат стал учитывать населённый пункт как посёлок городского типа с 2018 года.

Население

Примечания 

Населённые пункты Вольского района
Посёлки городского типа Саратовской области